Капито́лий шта́та Де́лавэр () находится в городе Довер () — столице штата Делавэр (). В нём проводит свои заседания легислатура штата — , состоящая из  и Сената штата Делавэр.



История и архитектура 
В 1777 году столица Делавэра была перенесена в Довер (до этого она находилась в Нью-Касле). В 1787 году Делавэр был первым штатом, ратифицировавшим конституцию США. Первый Капитолий штата () был построен в 1787—1791 годах. Он был выполнен в георгианском стиле. Первое время вместе с легислатурой штата Делавэр там также проводили свои заседания руководящие органы округа Кент.

Современное здание Капитолия штата Делавэр () было построено в 1931—1933 годах, недалеко от старого капитолия. Оно было сооружено в неогеоргианском (неоколониальном) стиле () по дизайну архитектора Эдварда Уильяма Мартина (Edward William Martin, 1891—1977).

В 1965—1970 годах по проекту архитектора Джорджа Флетчера Беннета (George Fletcher Bennet) к зданию капитолия были пристроены южное и северное крылья, в которых находятся офисы сенаторов и членов палаты представителей штата. Ещё два крыла были пристроены с восточной стороны здания в 1994 году. Они были спроектированы архитектурной фирмой The Architects Studio из Уилмингтона.

Во время летних периодов 1995, 1996 и 1997 года было капитально отремонтировано внутреннее убранство капитолия, включая залы заседаний обеих палат. Этот трёхфазовый ремонт был проведён компанией Moeckel, Carbonell Assoc., Inc. из Уилмингтона.

См. также 
 Список капитолиев США
 Довер

Галерея

Примечания

Ссылки 
 

Довер (Делавэр)
Делавэр
Здания и сооружения Делавэра
Здания и сооружения, построенные в 1933 году в США